German Open 1997 — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 8 по 14 декабря 1997 года в Бинген-на-Рейне, Германия. Победителем турнира стал Джон Хиггинс, обыгравший в финале Джона Пэррота со счётом 9:4.

Призовой фонд 

 Победитель: £ 50 000
 Финалист: £ 26 000
 Высший брейк в основной (телевизионной) стадии турнира: £ 3 000
 Общий призовой фонд: £ 280 000

Высший брейк 

 130 — Стивен Хендри (четвертьфинал)

Результаты

Квалификация

Последний раунд 

Матчи последнего раунда квалификации проходили в сентябре 1997 года в Англии.

Матчи по 5 побед

 
 Ронни О'Салливан 5:2 Грэм Дотт  
 Джеймс Уоттана 5:4 Дэйв Харольд  
 Тони Драго 5:4 Стив Джеймс  
 Квинтен Ханн 5:3 Марк Уильямс  
 Джейсон Фергюсон 5:1 Питер Эбдон  
 Энтони Хэмилтон 5:3 Иан Маккалох  
 Мартин Кларк 5:3 Стив Дэвис  
 Джон Хиггинс 5:0 Брайан Морган  

 Стивен Хендри 5:0 Пол Уайкс  
 Джимми Уайт 5:2 Алан Макманус  
 Стивен Ли 5:3 Крис Смолл  
 Джон Пэррот 5:2 Ли Уокер  
 Гэри Уилкинсон 5:3 Найджел Бонд  
 Джейми Бёрнетт 5:1 Ален Робиду  
 Шокат Али 5:2 Даррен Морган  
 Кен Доэрти 5:3 Билли Снэддон

Основной турнир

Финал

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

German Open
1997 год в снукере
Спортивные соревнования в Рейнланд-Пфальце